Галеон:

 Галеон — большое многопалубное парусное судно XVI—XVIII веков.
 Галеон Теттиен Петрониан — римский политический деятель второй половины I века.
 Galeon